Ruta 79 o Carretera 79 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 79.

Estados Unidos 
 California:  Ruta Estatal 79

Uruguay 
 Ruta 79.

Carreteras por número